Cappenberg steht für:

 Cappenberg, Ortsteil der Stadt Selm im Kreis Unna, Nordrhein-Westfalen
 Kloster Cappenberg, früheres Kloster und heutiges Schloss in Cappenberg

Cappenberg ist der Name eines Adelsgeschlechts:

 Cappenberg (Adelsgeschlecht), Grafen von Cappenberg

und der Familienname folgender Personen:

 Gerberga von Cappenberg, Äbtissin des Stiftes Quedlinburg
 Gottfried von Cappenberg, Graf aus dem Haus Cappenberg
 Otto von Cappenberg, Graf aus dem Haus Cappenberg

Siehe auch:

 Kappenberg